Манзура́ Иска́ковна Хабибрахма́нова (15 октября 1935, Йошкар-Ола, Марийская автономная область, РСФСР, СССР) ― советский и российский педагог. Учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 17 Йошкар-Олы (1960―2000). Народный учитель Марийской ССР (1991). Заслуженный учитель школы Марийской АССР (1967).

Биография 
Родилась 15 октября 1935 года в Йошкар-Оле.

Окончила среднюю школу № 3 Йошкар-Олы, в 1954 году ― Йошкар-Олинское педагогическое училище, в том же году стала учителем начальных классов средней школы № 2 Йошкар-Олы, где проработала до 1960 года.

В 1962 году окончила вечернее отделение факультета начальных классов Марийского педагогического института им. Н. К. Крупской. В 1960―2000 годах трудилась учителем начальных классов средней школы № 17 Йошкар-Олы. Получила известность как педагог-новатор и учитель-методист. Учитель высшей категории.

Является автором методических пособий и разработок для школьных учителей, например, пособия «Дидактические игры и занимательные упражнения при обучении шестилетних детей» (Йошкар-Ола, 1987).

Занималась и общественной деятельностью: в 1990―1993 годах была депутатом Верховного Совета Марийской АССР.

В 1967 году она стала заслуженным учителем Марийской АССР. В 1991 году за многолетнюю и добросовестную педагогическую работу ей присвоено почётное звание «Народный учитель Марийской ССР». Награждена медалями и почётными грамотами, в том числе медалью Н. К. Крупской и Почётной грамотой Республики Марий Эл.

В средней школе № 17 Йошкар-Олы в 2015 году появился кабинет имени М. И. Хабибрахмановой.

Признание 
 Заслуженный учитель школы Марийской АССР (1967)
 Народный учитель Марийской ССР (1991)
 Почётная грамота Республики Марий Эл (2000)
 Медаль Н. К. Крупской

Примечания

Литература

Ссылки 
 Марийская история в лицах. Хабибрахманова Манзура Искаковна

Выпускники Марийского педагогического института
Заслуженные учителя школы Марийской АССР
Народные учителя Республики Марий Эл
Педагоги Марий Эл
Депутаты Верховного Совета Марийской АССР